Melcochambre Sónico es un álbum que es acompañado por un cómic del mismo nombre, el cual fue impreso en físico por la compañía Hervio Nono S.A. de C.V., El audiocomic consta de 34 páginas en blanco/negro y está limitado a 500 copias. Su sistema de lectura es atípico, ya que se lee al mismo tiempo que se escucha, contiene las letras de las canciones en forma de historias, creado y dibujado a mano por Edwin Sandoval, ilustrando las canciones con un toque de gore y chiflazon.

Lista de canciones 

 "El Monstruo Del Cereal"  – 1:16
 "Sacate Las Tripas"  – 0:58
 "Sobredosis De Chocolate"  – 1:27
 "Comidi Contamini"  – 1:25
 "Electroshock"  – 0:45
 "Los Engendros"  – 1:52
 "Gato De Basurero"  – 2:50
 "Mordida De Leon"  – 1:04
 "El Rock Del Vomito"  – 2:12
 "El Monstruo De Las Aguas Negras"  – 2:30
 "Ando Popeado (Mamá me limpias??)"  – 2:38
 "Rock De La Basura"  – 2:17

Personal 

Edwin: Voz
Alfredo: Guitarra y voces
Gustavo: Bajo
Alex: Batería

Referencias 

Álbumes de 2009
Álbumes de Los Margaritos